Со () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 95 км на північ від Тулузи, 29 км на захід від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2019 року Со, Ле-Бульве, Фарг i Сен-Матре було об'єднано в новий муніципалітет Порт-дю-Керсі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 51 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 117,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Со на сайті французького Національного інституту географії
 Со на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Со на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Со на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Со на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Лот